Ticino, nom italien de la rivière Tessin ayant donné son nom au canton du Tessin
Bernate Ticino
Boffalora sopra Ticino
Borgo Ticino
Castelletto sopra Ticino
Corriere del Ticino
Marano Ticino
Vizzola Ticino
Hockey Club Biasca Ticino Rockets
(47164) Ticino